Isola Bolscevica isola russa nell'Oceano Artico
 Rivoluzione bolscevica – rivoluzione che pose fine all'Impero Russo